České příjmení Kubát nosí více různých osobností:

 Adolf Kubát (1899–1980), československý hobojista a hudební pedagog, syn Hynka Kubáta
 Antonín Kubát (1868–1967), známý jako „Poslední podskalák“
 Antonín Kubát (malíř) (1885–1970) – český akademický malíř, grafik a středoškolský pedagog
 Augustin Kubát (1892–1970) - český politický vězeň
 Bohumil Kubát – více osobností, viz rozcestník
 Hugo Kubát (1873–1932) – zemský prezident země České
 (Ignác) Hynek Kubát (1871–1948), hudební pedagog, zakladatel Kladenské filharmonie, žák Antonína Dvořáka
 Jan Kubát st. (1889–1964) – český varhanář z Kutné Hory
 Jan Kubát ml. (* 1930) – český varhanář z Kutné Hory, syn Jana Kubáta st.
 Josef Kubát (1904–1960) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokracii
 Josef Kubát (matematik) (* 1942) – český matematik a středoškolský učitel
 Josef Jiří Kubát (1897–???) – český voják
 Karel Kubát (* 1988) – český hokejový obránce
 Martin Kubát – český varhaník
 Michal Kubát (* 1975) – český politolog
 Milan Kubát (1927–???) – český elektroinženýr, československý politik KSČ, ministr elektrotechnického průmyslu a poslanec FS za normalizace
 Miloslav Kubát – český fotbalista, brankář
 Norbert Kubát (skladatel) (1863–1935) – český skladatel, sbormistr a regenschori
 Norbert Kubát (houslista) (1891–1966) – český houslista a pedagog
 Pavel Kubát (* 1991) – český reprezentant v orientačním běhu

ženský tvar s přechýlením
 Alena Kubátová (* 1959) – česká mykoložka
 Marie Kubátová (1922–2013) – česká spisovatelka a dramatička